Saint Patrick  o Patrici d'Irlanda  (Carlisle, Britània, ~387 - Saul, Irlanda, 461), religiós britó, missioner i evangelitzador d'Irlanda i fundador del cristianisme en aquesta illa
 The Most Illustrious Order of St Patrick, orde de cavalleria, creat pel Rei Jordi III el 1783, atorgada als notables irlandesos i pels serveis a Irlanda
 Antiga catedral St. Patrick (Nova York), edifici a Mulberry Street
 Catedral St. Patrick (Nova York), catedral de Nova York al barri de Midtown